Taxi (hovorově taxík), způsob veřejné dopravy, může znamenat také:

Ve filmu 
 Taxi (film, 1998) – první ze série francouzských komedií podle scénářů Luca Bessona
 Taxi, Taxi – jinak též Taxi 2, francouzský film, druhý ze série
 Taxi 3 – francouzský film, třetí ze série
 Taxi 4 – francouzský film, čtvrtý ze série
 Taxi (film, 2004) – americký film, remake francouzské komedie

V hudbě 
 Taxi (skupina) – česká rocková skupina

V dopravě 
 Taxi Praha (rozcestník)

Ostatní 
 Crazy Taxi – počítačová hra

Související články 

 Stanoviště taxislužby
 Taxikář (film) – americký film z roku 1976
 Taxík (pořad) – televizní soutěž

Externí odkazy